«Ainult armastusest» — компіляція естонського гурту «Smilers». Випущено у 2004 році.

Список композицій альбому 
 "Kõrvuni sees" – 3:55 (до цього не виходила)
 "Nii sind ootan" – 4:10 (з альбому Ainult unustamiseks)
 "Tantsin sinuga taevas" – 3:42 (з альбому Mõistus on kadunud)
 "Nagu hunt" – 4:06 (з альбому Mõistus on kadunud)
 "Aega parajaks teen" – 5:07 (з альбому Mõistus on kadunud)
 "Sina oled õige" – 4:42 (з альбому Jalgpall on parem kui sex)
 "Sinu küljes kinni" – 4:11 (з альбому Mõistus on kadunud)
 "Las jääb nii" – 4:40 (з альбому Mõistus on kadunud)
 "Armid jäävad" – 4:09 (з альбому Ainult unustamiseks)
 "Mõtlen sinust" – 4:35 (з альбому Suure surmaga läbi elu)
 "Rikutud süda" – 4:12 (з альбому Suure surmaga läbi elu)
 "Nüüd on nii hea" – 4:28 (з альбому Olen kuul)
 "Ma palun andeks su käest" – 4:33 (з альбому Jalgpall on parem kui sex)
 "Räägi mis sa teed" – 4:14 (з альбому Ainult unustamiseks)
 "Seilan 7 merd" – 4:20 (з альбому Suure surmaga läbi elu)
 "Kvaliteet aeg" – 4:03 (з альбому Jalgpall on parem kui sex)
 "Käime katuseid mööda" – 4:18 (з альбому Ainult unustamiseks)

Сингли 
2004: "Kõrvuni sees"

Посилання 
 Офіційний сайт 

Альбоми Smilers